NCC steht als Abkürzung für:

 NCC (Unternehmen) (Nordic Construction Company), schwedischer Bau- und Immobilienkonzern
 National Cadet Corps, indische Militärakademie
 National Capital Commission, kanadische Behörde
 National Computing Centre, britische Non-Profit-Organisation
 National Consultative Council (Osttimor), ein Übergangsparlament von Osttimor 1999/2000
 National Container Company, russischer Betreiber von Containerterminals, siehe Nazionalnaja konteinernaja kompanija
 National Council of Churches, ökumenische Organisation in den Vereinigten Staaten
 Network Coordination Centre, Verwaltungsstelle für die Vergabe von IP-Adressen, siehe RIPE Network Coordination Centre
 Netzwerk nationaler Koordinierungszentren, ein Netzwerk nationaler Plattformen des Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung (ECCCs)
 Neural Correlates of Consciousness, siehe Neuronales Korrelat des Bewusstseins
 Nierenzellkarzinom, siehe Nierenkrebs
 NürnbergConvention Center, Gebäudekomplex der Messe Nürnberg
 Non-commercial operations with complex motor-powered aircraft (), Klassifikation der EASA

Siehe auch:
 National Consultative Council

Abkürzung